Мільнер Юрій Борисович (*11 листопада 1961, Москва) — російський підприємець, мільярдер та меценат.
 Альфред Мільнер, 1-й віконт Мільнер (англ. Alfred Milner; 23 березня 1854 — 13 травня 1925) — британський державний діяч і колоніальний адміністратор.
 Мільнер Рафаїл Ісайович (нар. 20 грудня 1910 — †4 липня 1979) — учасник Другої світової війни, заступник командира 32-го гвардійського стрілецького полку.
 Мільнер Бенціон Захарович (10 листопада 1929, Черкаси — 22 липня 2013) — радянський і російський економіст, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Російської академії наук.